Barjas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Barjas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Barjas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar